Clidemia submontana är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Joseph Nelson Rose och Henry Allan Gleason. Clidemia submontana ingår i släktet Clidemia och familjen Melastomataceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Myrtenordningen
submontana